BFV-Pokal ist die Kurzbezeichnung für Pokalwettbewerbe verschiedener mit „BFV“ abgekürzter Sportverbände:
 des Badischen Fußball-Verband: bfv-Rothaus-Pokal
 des Bayerischen Fußball-Verbandes als Vorläufer des Toto-Pokals (bis 1997)
 des Berliner Fußball-Verband: Berliner Fußballpokal (bei den Herren „Berliner Pilsner-Pokal“, in der Jugend seit 2005 „Coca-Cola Cup“)

BFV POKAL